Lohuecosuchus — це вимерлий рід крокодиломорфа, який мешкав у пізньому крейдяному періоді (кінець кампанії — ранній маастрихт) на території Іспанії та південної Франції.

Опис 
Було виявлено, що анатомія внутрішнього черепа (мозкової коробки) L. megadontos схожа на венцеподібних крокодилів, що свідчить про те, що гострий нюх і низькочастотний слух, характерні для живих крокодилів, ймовірно, виникли вздовж лінії стовбура.

Нижче наведено кладограму дослідження Бланко 2021 року:

Примітки 

Роди плазунів
Фауна крейдяного періоду